Alfa Romeo Giulia steht für folgende Modelle der italienischen Automobilmarke Alfa Romeo:

 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale (Typ 101), strömungsgünstiges Coupé, Baujahr 1959 bis 1966
Alfa Romeo Giulia Limousine (Typ 105/115), viertürige Limousine, Baujahr 1962 bis 1978
Alfa Romeo Giulia TZ (Typ 105), straßentauglicher Rennwagen, Baujahr 1962 bis 1967
Alfa Romeo Giulia Spider (Typ 101), Cabriolet, Baujahr 1962 bis 1965
 Alfa Romeo Giulia GT (Typ 105), auch Alfa Bertone, zweitüriges Coupé, Baujahr 1963 bis 1975
 Alfa Romeo Giulia (Typ 952), Mittelklasse-Pkw, gebaut seit 2016

Siehe auch:
 Alfa Romeo Giulietta